Entrevista, interação entre duas ou mais pessoas
Entrevista (filme de 1987), de Federico Fellini
Entrevista (filme de 2007), com Steve Buscemi e Sienna Miller
The Interview (2014), comédia com James Franco exibida no Brasil como A Entrevista

Desambiguação